Christof et Christoff sont des prénoms et patronymes germaniques et slaves qui peuvent faire référence à :

Prénom

Christof 
 Christof Duffner (1971-), sauteur à ski allemand ;
 Christof Escher (1947-), violoncelliste et chef d'orchestre suisse ;
 Christof Innerhofer (1984-), skieur alpin italien ;
 Christof Jougon (1995-), footballeur français ;
 Christof Koch (1956-), neuroscientifique américain ;
 Christof Leng (1975-), informaticien et politicien allemand ;
 Christof Mariën (1977-), coureur cycliste belge ;
 Christof Schwaller (1966-), joueur suisse de curling ;
 Christof Stählin (1942-2015), écrivain, chansonnier et cabarettiste allemand ;
 Christof Wetterich (1952-), physicien théoricien et cosmologiste allemand ;
et aussi :
 Christof-Sebastian Klitz (1959-), directeur de la représentation de Volkswagen à Bruxelles et membre du conseil d'administration du Mouvement européen ;
 Ernst Christof Friedrich Zündel (1939-2017), éditeur néonazi allemand ;
 Hans-Christof von Sponeck (1939-), diplomate et essayiste allemand.

Christoff 
 Christoff Debusschere (1962-), peintre français ;
 Christoff van Heerden (1985-), coureur cycliste sud-africain ;
 Christoff Rudolff (1499-1545), mathématicien allemand ;
et aussi 
 Hans Christoff de Kœnigsmark (1605 - 1663), militaire suédo-allemand ;

Patronyme 
 Boris Christoff (1914-1993), chanteur d'opéra bulgare.
 Daniel Christoff (1926-), scénariste, réalisateur et acteur allemand ;
 Steve Christoff (1958-), joueur de hockey sur glace américain.